Josep Soler ist der Name folgender Personen:

* Josep Soler i Ventura (1872–1946), katalanischer Violoncellist und Musikpädagoge
 Josep Soler (Tenor) (1904–1999), katalanischer Tenor
 Josep Soler i Sardà (1935–2022), katalanischer Komponist

Siehe auch:
 Joseph Tous y Soler (1811–1871), spanischer römisch-katholischer Kapuzinerpater, Seliger